Kedrovka (oblast Kemerovo), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kemerovo (Koezbass)
 Kedrovka (oblast Sverdlovsk), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Sverdlovsk (Oeral)